EXS est un code qui peut signifier :
 Jet 2, au Royaume-Uni, selon le code OACI des compagnies aériennes.

Toponymie 
Exs est un ancien nom de la commune d’Aix-en-Ergny.

Code